Hochheide steht für
eine hoch gelegene Heide, siehe Heide (Landschaft)
Hochheide (Duisburg), Stadtteil
Wohnpark Hochheide, ein Komplex von Hochhäusern in diesem Stadtteil
 Niedersfelder Hochheide, ein Naturschutzgebiet im nordöstlichen Rothaargebirge, siehe Neuer Hagen
Hochheide (Gemeinde Sonnberg), Siedlung in Sonnberg im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Siehe auch:
Hochheid
Hochheideturm
 Hohe Heide (Begriffsklärung)
 Hohenheide